Fernando Sánchez Mayans (Campeche, Mèxic, 1923 - Mèxic DF, 2007), diplomàtic, poeta i dramaturg mexicà.
 Fernando Sánchez Cipitria (Madrid, 1971), futbolista espanyol.
 Fernando Sánchez Dragó